Tamasia är ett släkte av nattsländor. Tamasia ingår i familjen Calocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Tamasia